Massanes – gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Gard
 Massanes – gmina w Hiszpanii, w Katalonii, w prowincji Girona